Макаровский район:

Существующие 
 Макаровский район — административная единица в Сахалинской области России.

В прошлом 
 Макаровский район БАССР — теперь Ишимбайский район Башкортостана.
 Макаровский район (Киевская область) — существовал в 1923—2020 гг.
 Макаровский район (Саратовская область) — существовал до 1958 г.
 Макаровский район (Сибирский край) — существовал в 1926—1929 гг.